Aplatypuss nebo také Max The Platypus, vlastním jménem Max Gamble, je americký youtuber a streamer natáčející na platformy YouTube a Twitch.tv. Ke streamování na Twitchi ho přiměl streamer známý jako PhantomL0rd. Gamble působí především na Twitchi, kde má přes 63 000 sledujících. Hraje za e-sportový tým Team2G. Jeho přítelkyně Taryn Hillin působí jako filmová scenáristka, je autorkou scénářů k filmům Pernicious a A Stranger in Paradise.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Američtí youtubeři
Muži
Žijící lidé